Der zweite Mann steht für
Der zweite Mann (Fernsehserie)
Tatort: Der zweite Mann, deutscher TV-Krimi (1998)
 Der zweite Mann (1963) (The Running Man)
 Der zweite Mann (1978) 
 Der zweite Mann (1981)
 Der zweite Mann (2013)